Placówka Straży Celnej „Jeziorki” (Śmiłowo)
 Placówka Straży Celnej „Jeziorki” (Filipów)